Berkey ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Peter Berkey (1867–1955), US-amerikanischer Geologe
 Craig Berkey (* 1962), kanadischer Toningenieur
 James L. Berkey (1930–1982), Szenenbildner und Artdirector
 John Berkey (1932–2008), US-amerikanischer Maler
 Matt Berkey (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler

Berkey ist der Name folgender Orte:
 Berkey (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

im NRHP gelistete Objekte:
 Berkey and Gay Furniture Company, in Grand Rapids, Michigan, ID-Nr. 80004812
 Berkey and Gay Furniture Company Factory, in Grand Rapids, Michigan, ID-Nr. 00001486